Сезон 2019/20 стал 118-м в истории розыгрыша Кубка Испании по футболу, также известного как Кубок Короля (). Согласно регламенту, в турнире принимали участие 125 команд из разных городов Испании. Победитель турнира получил право сыграть в Лиге Европы, начиная с группового раунда, и стать участником розыгрыша Суперкубка Испании.

Победителем турнира стал «Реал Сосьедад», обыгравший в финале «Атлетик Бильбао», завоевав третий титул в истории клуба.

Команды-участники

Ход турнира

Матчи

Предварительный раунд

Первый отборочный раунд 
«Еклано» автоматически прошёл в следующий раунд

Второй отборочный раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы 

Реал Сосьедад победил 3-1

2–2 Атлетик прошел в финал по правилу выездного гола

Финал 
Из-за пандемии COVID-19 матч был перенесен с 18 Апреля 2020 года на 3 апреля 2021 года.

Примечания

Комментарии

Ссылки 

Кубок Испании по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2019/2020
Спорт в Испании в 2019 году
Спорт в Испании в 2020 году